Albumy numer jeden w roku 1997 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1997 (Węgry)